19 де Абрил има више значења:

 19 де Абрил (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 19 де Абрил (Санто Томас Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику